Транкосо има више значења:

 Општина Транкосо (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Транкосо (Транкосо, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику